Les élections régionales de 1970 au Tyrol () se sont tenues en Autriche dans le land de Tyrol, le . 

Autres partis : 
 DFP : Parti démocrate progressiste
 LPÖ : Parti libéral d'Autriche
 PFD : Démocrates sans parti

1970
Tyrol
Politique en octobre 1970